Hargo Binangun (Pakem)
 Hargo Binangun (Ulu Talo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing